«20 000 дней на Земле» () — документальный фильм режиссёров Айана Форсайта и Джейн Поллард, вышедший на экраны в 2014 году.

Сюжет 
Фильм, представляющий собой смесь реальности и вымысла, рассказывает о двадцатитысячном дне в жизни знаменитого музыканта Ника Кейва. Камера показывает Кейва в его доме в Брайтоне, во время сеанса у психолога, в архиве, где он вспоминает о тех или иных артефактах из своей жизни, и во время работы над новыми песнями для альбома Push the Sky Away.

В картине появляются жена музыканта Сьюзи, Уоррен Эллис и другие участники группы The Bad Seeds, актёр Рэй Уинстон, психоаналитик  и певица Кайли Миноуг.

Награды и номинации 
 2014 — премия за лучшую режиссуру (Айан Форсайт и Джейн Поллард) и лучший монтаж (Джонатан Эймос) в категории «Мировое документальное кино» на кинофестивале «Санденс», а также номинация на Гран-при жюри в этой же категории.
 2014 — награда имени Дугласа Хикокса в рамках Премии британского независимого кино, а также две номинации: лучший документальный фильм, лучшее достижение в кинопроизводстве.
 2014 — приз ФИПРЕССИ на Стамбульском кинофестивале.
 2014 — участие в конкурсной программе Сиднейского кинофестиваля.
 2015 — номинация на премию BAFTA за лучший документальный фильм (Айан Форсайт и Джейн Поллард).
 2015 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший документальный фильм (Айан Форсайт, Джейн Поллард, Дэн Боуэн, Джеймс Уилсон).
 2015 — две номинации на премию Лондонского кружка кинокритиков: лучший документальный фильм, прорыв британского кинематографиста (Айан Форсайт и Джейн Поллард).

Примечания

Ссылки 
  
  
 «20 000 дней на Земле» на сайте Box Office Mojo

Документальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы о рок-музыке
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»
Фильмы Film4 Productions